Данный список содержит 25 игроков, набравших наибольшее количество подборов в матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

В баскетболе «подбор» — важнейший элемент игры, при котором игрок овладевает мячом после неудачной попытки двух- или трёхочкового броска или последнего штрафного броска. Существует негласное правило, что команда, выигрывающая подбор, чаще всего выигрывает и матч. Основными специалистами по подборам являются игроки передней линии — центровые и тяжёлые форварды. Однако игроки других позиций, обладающие хорошим чувством позиции и времени, зачастую становятся лучшими в данном показателе. В НБА лучшим игроком по подборам считается игрок с самым большим средним показателем по ним за игру. Впервые эта номинация была введена в сезоне  годов, когда стала вестись статистика по ним, поэтому у баскетболистов, игравших до 1950 года, подборы в статистике отсутствуют.

Лишь один баскетболист на данный момент набрал более 4000 подборов, 2 игрока преодолели рубеж в 3000 отскоков и 7 человек имеют в своём активе более 2000 подборов.

Единственным игроком, преодолевшим отметку в 4000 подборов, является центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл, который достиг этого результата в плей-офф 1969 года, после чего завершил карьеру в этом же году, установив до сих пор непревзойдённый рекорд в 4104 отскока. Через четыре года, в плей-офф 1973 года, к этому же рубежу почти подобрался Уилт Чемберлен, закончивший свои выступления в НБА с результатом в 3913 подборов. За прошедшие после этого сорок с лишним лет к лидерам даже приблизиться так никому и не удалось. На третьем месте идёт Тим Данкан, завершивший свою спортивную карьеру по окончании плей-офф 2016 года, набрав в итоге 2859 баллов.

Лидером же по среднему показателю за игру на данный момент также является Билл Расселл, который по окончании карьеры имеет в своём активе результат в 24,9 подбора в среднем за игру. Второе место по этому показателю занимает Уилт Чемберлен, который по итогам своих выступлений подбирал по 24,5 отскока в среднем за игру. На третьем месте, с большим отставанием, идёт Уэс Анселд, показатель которого составляет 14,9 балла в среднем за игру.

В данный список входят всего два действующих баскетболиста, самым результативным из них является Леброн Джеймс, занимающий пока шестое место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 17 июня 2022 года (на момент окончания плей-офф 2022 года, следующий плей-офф стартует в апреле 2023 года)

Комментарии 

  Игроки НБА включаются в Баскетбольный Зал славы не ранее, чем через пять полных лет после окончания карьеры, в 2016 году этот период был сокращён до четырёх лет, а с 2017 года этот срок стал составлять всего три года.
  Это список НБА и в него не входят сезоны, проведённые игроками в других лигах, таких как АБА и прочих.
  Статистика по подборам, сделанным под щитом соперника, стала вестись только в сезоне  годов, поэтому у баскетболистов, игравших до 1973 года, подборы в атаке в статистике отсутствуют.
  Статистика по подборам, сделанным под своим щитом, стала вестись только в сезоне  годов, поэтому у баскетболистов, игравших до 1973 года, подборы в обороне в статистике отсутствуют.
  Количество сделанных подборов в среднем за игру, округляется до десятых.
  Сменил имя 1 мая 1971 года после первой победы в НБА и принятия ислама, имя при рождении Фердинанд Льюис Алсиндор-младший или просто Льюис Алсиндор. Его новое имя, Карим Абдул-Джаббар, означает: «щедрый, слуга всесильного» (Аллаха).
  Первые четыре сезона в карьере Карима Абдул-Джаббара статистика по подборам в атаке ещё не велась.
  Первые четыре сезона в карьере Карима Абдул-Джаббара статистика по подборам в обороне ещё не велась.
  Первые пять сезонов в карьере Уэса Анселда статистика по подборам в атаке ещё не велась.
  Первые пять сезонов в карьере Уэса Анселда статистика по подборам в обороне ещё не велась.
  Только последние семь сезонов в карьере Пола Сайласа стала вестись статистика по подборам в атаке.
  Только последние семь сезонов в карьере Пола Сайласа стала вестись статистика по подборам в обороне.

Примечания

Ссылки 

 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА